Die Fortuna liga 2018/19 war die 32. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball der Slowakei und die 26. Spielzeit seit 1993. Die Saison begann am 21. Juli 2018 und endete am 25. Mai 2019.

Modus 
In der ersten Saisonrunde spielten die 12 Vereine um die Platzierungen, deren Ergebnis in der zweiten Saisonhälfte die Grundlage für eine Verteilung der Mannschaften auf zwei Gruppen zu je sechs Teams darstellte. Die sechs bestplatzierten Vereine erreichten die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielten gegen den Abstieg. In den einzelnen Gruppen wurde die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen.

Mannschaften

Erste Runde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Europa League Playoff 
Sollte einer der ersten drei der Abschlusstabelle Pokalsieger werden, spielen die Mannschaften auf den Plätzen 4–6 der Meisterrunde sowie der Sieger der Abstiegsrunde Playoffs um den letzten Europapokalplatz. Da in diesem Saison Pokalsieger der Siebtplatzierte Spartak Trnava wurde, fand kein Europa League Playoff.

Relegation 
Der Elftplatzierte, FK AS Trenčín, spielte gegen den Zweitplatzierten der 2. Liga, FK Poprad.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2018 19
Fußballsaison 2018/19